Uschner ist der Familienname folgender Personen: 

 Erich Uschner (1920–1982), deutscher Politiker (LDPD)
 Fritz Uschner (1910–1966), deutscher SED-Funktionär, MdV
 Julius Uschner (1805–1885), deutscher Historien- und Bildnismaler 
 Karl Uschner (1802–1876), deutscher Übersetzer antiker Dichtungen 
 Manfred Uschner (1937–2007), deutscher Politologe